Abolizionismo – movimento per l'abolizione della schiavitù
 Abolizionismo – movimento per l'abolizione dello sfruttamento degli animali per fini umani
 Abolizionismo –  movimento che propone l'abolizione delle sofferenze involontarie
 Abolizionismo del mercato – movimento per l'abolizione dei mercati
 Modello abolizionista classico - forma di trattamento legale della prostituzione che ne abolisce la regolamentazione ma non la vieta
 Abolizionismo del carcere - movimento che si batte per l'abolizione dell'istituzione del carcere
 Abolizionismo della pena di morte
 Abolizionismo dell'industria del sesso, chiamato anche modello neo-abolizionista, modello neo-proibizionista - tipico del femminismo radicale e accademico di tipo SWERF ("Sex Worker Exclusionary Radical Feminist"), di altre culture come la dottrina sociale della Chiesa cattolica contemporanea o di altre religioni, e anche di alcune frange anticapitaliste, che propugna l'abolizione dell'industria del sesso e l'introduzione del modello neo-proibizionista della prostituzione, che i sostenitori chiamano impropriamente "abolizionista"